

Lieux 
 Pío Tamayo, paroisse civile au Venezuela ;
 , localité de République dominicaine ;
 Province de Franz Tamayo, en Bolivie.

Patronyme 

 Arnaldo Tamayo Méndez (né en 1942), cosmonaute cubain ;
 Arturo Tamayo (né en 1946), chef d'orchestre espagnol ;
 Cristian Tamayo (née en 1991), coureur cycliste colombien ;
 Diego Tamayo (né en 1983), coureur cycliste colombien, frère ainé de Sebastián Tamayo ;
 Juan Jose Tamayo Acosta (né en 1946), théologien espagnol ;
 Lauren Tamayo (née en 1983), coureuse cycliste américaine ;
 Rufino Tamayo (1899-1991), peintre mexicain ;
 Sebastián Tamayo (né en 1988), coureur cycliste colombien, frère cadet de Diego Tamayo ;
 Théophile Tamayo, poète français.

Prénom 
Tamayo est également un prénom japonais féminin, porté notamment par :
 Tamayo Akiyama (née en 1966), dessinatrice japonaise de manga ;
 Tamayo Ikeda (née en 1971), pianiste de musique classique ;
 Tamayo Marukawa (née en 1971), femme politique japonaise.

Voir aussi 
 Manuel Tamayo y Baus (1829-1898), dramaturge espagnol ;
 José María Gil Tamayo (né en 1957), prélat espagnol, évêque d'Ávila ;
 Mabel Gay Tamayo (née en 1983), athlète cubaine spécialiste du triple saut, vice-championne du monde en 2009 ;
 Miguel Valentín y Tamayo (1779-1843), homme politique mexicain ;
 Musée d'art contemporain Tamayo à Mexico, nommé en hommage au peintre mexicain Rufino Tamayo.

Homonymie de toponyme